BiH:
 Popov Do (Rudo, BiH), naselje u općini Rudo

Crna Gora:
 Popov Do (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja